Niemcy:
 Dahn – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Osoby:
 Daniela Dahn – niemiecka pisarka
 Felix Dahn – niemiecki profesor prawa
 Friedirch Dahn – niemiecki aktor
 Ludwig Dahn – niemiecki aktor
 Therese Dahn – niemiecka pisarka
 Walter Dahn – niemiecki malarz, fotograf

Inne:
 Dahn – ród

Zobacz też:
 Dähn